Madonna del Sacco (Andrea del Sarto)
Madonna del Sacco (Perugino)